„Spækhuggeren” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Spækhuggeren” – torpedowiec typu Tumleren z początku XX wieku
 „Spækhuggeren” (S327) – okręt podwodny typu Delfinen z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy duńskich okrętów